Diva je označení pro slavnou filmovou či divadelní umělkyni. 

Výraz může mít i další významy.

ve filmu
 Diva (film, 1981) – francouzské akční drama režiséra Jeana-Jacquese Beineixe z roku 1981
 Diva (film, 2012) – drama režiséra Heiwarda Maka v koprodukci Hongkongu a Číny z roku 2012

v televizi
 Diva (Glee) – epizoda z televizního seriálu Glee
 Diva (seriál, 1997) – kanadský TV seriál z roku 1997
 Diva (seriál, 2010) – filipínský TV seriál z roku 2010

v hudbě
 Diva (album, Annie Lennox) – album zpěvačky Annie Lennox z roku 1992
 Diva (píseň, Beyoncé) – píseň zpěvačky Beyoncé z roku 2008
 Diva (píseň, Dana International) – píseň izraelské zpěvačky s přezdívkou Dana International, vítězná píseň soutěže Eurovision Song Contest z roku 1998
 Diva (opera) (La Diva) – opéra-bouffe Jacquese Offenbacha z roku 1869

ostatní

 Diva - slovanská bohyně